Plasmon steht für:
 Plasmon (Biologie), der vom Cytoplasma übertragene Anteil des Genoms
 Plasmon (Physik), ein Quasiteilchen, genauer das Schwingungsquant der Plasmawellen

Siehe auch:
 Plasma
 Plasmaron
 Plasmid